Heterotopia pode referir-se a:

 Heterotopia (filosofia), um conceito de "alteridades espaciais" criado pelo filósofo Michel Foucault.
 Heterotopia (medicina), o deslocamento de um órgão da sua posição original.

Desambiguação